Staffanskyrkan kan avse:

Sankt Staffans kyrka, Gruvberget, Bollnäs kommun
Staffanskyrkan, Gävle